Tholomyces är ett släkte av svampar. Tholomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Tholomyces